Långsjö kan syfta på:
 Långsjö – en stadsdel i Älvsjö, Stockholms kommun
 Långsjö, Åland – en sjö i Saltviks kommun, Åland
 Långsjö, Somero – en egendom i Somero kommun Egentliga Finland, fi.: Pitkäjärvi

Se även
Långsjön
Långasjö
Långträsk